A39 peut désigner :

Médecine 
 Infection à méningocoques, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A39 reliant Wolfsburg à  Salzgitter ;
  Autoroute française A39 reliant Dijon à  Viriat ;
  Autoroute portugaise A39 reliant l'autoroute A2 à  Barreiro.

Routes
  Gore Highway, une route australienne ;
  Leichhardt Highway, une route australienne ;
  Route britannique A39 reliant Bath à  Falmouth.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres